Jan Marcell, atleta ceco
Joseph Marcell, attore britannico

Altri progetti